La Chair et le Diable, film américain réalisé par Clarence Brown (1926)
 La Chair et le Diable (Il fuoco nelle vene), film franco-italien réalisé par Jean Josipovici (1954)